Sifó (anatomia), vas conductor d'aigua, d'aire, d'excrements, etcètera que tenen alguns mol·luscs
 Sifó (entomologia)
 Sifó (gastronomia), aparell per a fer preparacions culinàries com escumes, cremes, nata muntada, etcètera
 Sifó (hidràulic), connexió hidràulica entre dos vasos que permet de transvasar un líquid sense energia afegida